Medford puede hacer referencia a:

 Medford (Oregón)
 Medford (Massachusetts)
 Medford (Maine)
 Medford (Wisconsin)
 Medford (Minnesota)
 Medford (Oklahoma)
 Medford (Nueva York)
 Municipio de Medford (Nueva Jersey)
 Medford Lakes (NJ)
 Medford (condado de Taylor, Wisconsin)
 Municipio de Medford (Dakota del Norte)
 Municipio de Medford (condado de Steele, Minnesota)
 Municipio de Medford (condado de Reno, Kansas)